Fighter (englisch für ‚Kämpfer‘) steht für:

 Fighter (Bootsklasse), Segelboottyp
 Fighter (Lied), Lied von Christina Aguilera (2003)
 Fighter (Band), US-amerikanische Band
 Fighter V, Schweizer Rockband
 Fighter, Originaltitel von Fightgirl Ayşe, dänischer Film von Natasha Arthy (2007)

The Fighter steht für:
 The Fighter (1952), US-amerikanischer Film von Herbert Kline 
 The Fighter (2009), US-amerikanischer Film von Javier Barbera 
 The Fighter (2010), US-amerikanischer Film von David O. Russell 

Siehe auch:
 The Fighters, US-amerikanischer Film von Jeff Wadlow (2008)
 The Fighters 2: The Beatdown, US-amerikanischer Film von Michael Jai White (2011)
 Streetfighter, umgebautes Motorrad
 Streetfighter (Band), britische band